Комитет общественного спасения может означать:

 Комитет общественного спасения — один из многочисленных комитентов Национального Конвента Франции, действовавшего времена Великой революции.
 Комитет общественного спасения — орган верховной власти в Люксембурге.